Munsi steht für:

Geografische Objekte
 Munsi (Põhja-Sakala), Ortsteil der Gemeinde Põhja-Sakala im Kreis Viljandi in Estland 
 Munsi (Berg), Berg in der Provinz Sulawesi Utara in Indonesien 
 Munsi (Fluss), Fluss in der Provinz Sulawesi Utara in Indonesien 

Namensträger
 Benigna Munsi (* 2002), deutsche Laiendarstellerin
 Pankaj Munsi, indischer Filmschauspieler 
 Kwamy Munsi (1939–1982), kongolesischer Jazz- und Rumbasänger 

Siehe auch
 Munshi